Zuul (en referencia al monstruo de la película de 1984 Los cazafantasmas) es un género extinto de dinosaurio anquilosaurino cuyos restos se han encontrado en rocas de la época del Campaniense de la Formación Río Judith de Montana, Estados Unidos. El nombre de la especie, crurivastator, significa "destructor de canillas".

Descubrimiento y denominación
 
En 2014, la compañía Theropoda Expeditions LLC estaba excavando un posible espécimen de Gorgosaurus cerca de Havre (Montana). El 16 de mayo, un vehículo de carga al remover una sobrecarga de doce metros de alto golpeó de forma inesperada una maza caudal de un anquilosáurido. Se mostró que allí había un esqueleto casi completo de anquilosáurido. Al no haber sido erosionado superficialmente, se hallaba en una condición prístina. Se halló en una posición girada, con el vientre hacia arriba. El esqueleto estaba articulado en su mayor parte pero el cráneo y algunas vértebras del cuello se habían separado del cuerpo, mientras que cinco costillas y el ilion izquierdo se habían desplazado de su posición original. La compañía aseguró el espécimen en dos bloques principales, del cual el mayor llegaba a pesar quince toneladas. Se reconoció su importancia científica de inmediato. Fue identificado inicialmente como una nueva especie de Euoplocephalus. Tras la preparación del cráneo y una sección de la cola, Theropoda Expeditions lo ofreció a la venta. La compañía denominaba al espécimen "Sherman". En junio de 2016, fue adquirido por el Real Museo de Ontario en Canadá. El museo llevó a cabo un escaneo láser del cráneo, permitiendo determinar su formal original mediante un proceso de retrodeformación, compensando la compresión del fósil. En 2017, sin aún haberse iniciado la preparación del torso, se publicó una descripción preliminar del cráneo y la cola.

En 2017, la especie tipo Zuul crurivastator fue nombrada y descrita por Victoria Megan Arbour y David Christopher Evans. El nombre del género fue adoptado del demonio y semidiós Zuul, el guardián de la puerta de Gozer, representado en la película de 1984 Los cazafantasmas, cuya cabeza tenía cierto parecido a la de un anquilosáurido. El nombre de la especie se deriva del latín crus, "tibia", y vastator, "destructor". El epíteto, traducido como "destructor de canillas" por los autores, se refiere a la presunta táctica defensiva de los anquilosáuridos , en la que golpeaban las patas de los terópodos depredadores que los atacaban con sus mazas caudales.

El holotipo, ROM 75860, fue hallado en una capa de arenisca de la Formación Río Judith, parte de la zona media del Miembro  Coal Ridge con una edad entre 76.2 a 75.2 millones de años. Consiste de un esqueleto con cráneo. De acuerdo con Theropoda Expeditions, está completo en un 99%. Fue además descrito como una "momia", al contener tejidos blandos. Varios osteodermos y diminutos osículos están dispuestos en su posición original. Adicionalmente, hay restos de cubiertas de queratina de las espinas y de la queratina de escamas en la forma de una película de color oscuro. El espécimen para 2017 es el hallazgo más completo de un anquilosaurio en la Formación Río Judith, la cual no es muy productiva en este aspecto. Además es el primer espécimen de anquilosaurio estadounidense que combina material craneal y de la cola en buen estado.

Descripción

Se estima que Zuul habría medido unos seis metros de longitud y habría pesado 2.5 toneladas.

Los autores de la descripción indicaron algunas características distintivas. Algunas de estas eran autapomorfias, o rasgos únicos derivados, que diferencian a Zuul de todos los demás anquilosáuridos conocidos. Las caputegulae, las piezas acorazadas de la cabeza que yacen sobre los huesos nasales, frontales y los parietales, están imbricadas, solapadas y apuntando hacia arriba. Los cuernos escamosales, en las esquinas posteriores de la bóveda craneana, tienen unos surcos conspicuos en sus superficies laterales. Los osteodermos a los lados de la cola, exceptuando su maza, tienen un borde frontal con un perfil ahuecado, mientras que sus puntas se dirigen hacia atrás. La maza de la cola está aplanada verticalmente con una altura de menos de un quinto de su longitud.
 
Hay otros rasgos que no son únicos pero distinguen a Zuul de varios de sus parientes en la subfamilia Ankylosaurinae. Las caputegulae en los prefrontales, los frontoparietales y los supraorbitales medios tienen forma piramidal, en contraste con las caputegulae cónicas de Nodocephalosaurus y Talarurus. El cuerno escamosal sobresale por detrás del borde posterior de la bóveda craneana, tal como en Scolosaurus pero a diferencia de Anodontosaurus, Euoplocephalus o Ziapelta. Las caputegulae situadas detrás de la órbita ocular son pequeñas y distribuidas muy dispersas, de nuevo como en Scolosaurus pero a diferencia de Anodontosaurus, Euoplocephalus o Ziapelta. Los osteodermos en el tallo de la maza caudal son relativamente más grandes y más agudos que los de los anquilosaurinos procedentes de la Formación Nemegt en Mongolia.

Referencias

Ankylosauria
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico